Świątynia Nowe Śantipur (lub Szantipur) – świątynia hinduistyczna Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Czarnowie. Jest to pierwsza polska świątynia tego wyznania i pierwsza świątynia hinduistyczna w Polsce. Prezydentem świątyni jest Prema Bhakti Prada das.

Historia 
W 1980 ISKCON/Hare Kryszna zakupił w Czarnowie budynki mieszkalne i gospodarcze wraz z około 40 hektarami ziemi. Aż do 1989 ISKCON był w PRL organizacją nielegalną i zwalczaną przez władze i z tego powodu musiał ukrywać swoją działalność. Ta sytuacja spowodowała, że główną siedzibę ISKCON w Polsce zlokalizowano w Czarnowie, w trudno dostępnej dolinie górskiej w Rudawach Janowickich. Zewnętrznie świątynia musiała wyglądać jak zwykły wiejski budynek.

W następnych latach budynki były przebudowywane i rozbudowane, aby pomieścić mieszkania mnichów oraz pomieszczenia hodowlane dla kilkunastu krów. Rozwijano także ekologiczne uprawy rolne.

17 kwietnia 2009 jeden budynek mieszkalno-gospodarczy spłonął niemal doszczętnie; obecnie jest odbudowany.

W świątyni organizowane są regularnie festiwale Nama-hatta oraz inne spotkania religijne. W 2010 zorganizowano tu pierwszy w Polsce festiwal Padajatra (Festiwal Krów).

Obiekty kultu 
Od 21 września 1991 obiektem kultu w świątyni są murti Pańćatattwa.

Przypisy 

Śantipur
Obiekty sakralne w Czarnowie (województwo dolnośląskie)